Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 70 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 10 серпня. Участь взяли 24 спортсменки з 24 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Посилання 
 Дзюдо до 70 кг жінки  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    fr}}
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016